Ninjago, anteriormente conhecido como Ninjago: Masters of Spinjitzu até 2019, () é uma série de animada canadense-dinamarquês, que gira em torno das aventuras de seis ninjas (Lloyd, Kai, Jay, Cole, Zane e Nya) . A série é baseada numa linha de brinquedos da LEGO Group. A série se iniciou em 14 de janeiro de 2011. No Brasil, a série foi exibida pela Disney XD desde 2012 e no Cartoon Network que estreou a partir de 05 de junho de 2020. Também foi exibida no SBT e YouTube.

Em Portugal, a série foi exibida na SIC de 2011 e 2014, e mais tarde estreou na SIC K em 2015.

O espetáculo é ambientado no mundo ficcional de Ninjago, um lugar inspirado por mitos e cultura chinesas e japonesas. Ele aparece na série como um grande terreno alastrando mais como a cadeia de ilhas do Japão, com diferentes áreas de estar em casa com vários animais e plantas, incluindo dragões e tribos serpentine. Tem um Reino chamado submundo, que pertence ao conjunto de 16 Reinos na criação , onde os seres do mal, como Lorde Garmadon(que foi banido para lá) e o Exército Esqueleto habitavam, juntamente com lugares sagrados onde muitas coisas estão escondidas ou esquecidas (como as tumbas serpentine ou a Câmara dos Guerreiros de Pedra que, posteriormente, viraria o novo lar das serpentes). Semelhante a linha de produtos do passado de Lego Bionicle , os personagens principais estão em sintonia com certas propriedades elementares (elementos, neste caso, ser fogo, gelo, relâmpago,terra e água.) Além disso, o mundo parece ter um ambiente mais moderno que o anterior 'Ninja' série, como mostrado pelo aparecimento de grandes cidades arranha céus, vários veículos, videogames e exo-ternos.

NINJAGO faz parte de um conjunto de 16 Reinos na criação: 
Ninjago;
Reino Maldito; 
Djimjago;
Submundo;
Reino da loucura;
Chima;
Reino dos Mortos;
Reino do Jamais;
Reino das nuvens;
Reino do Oni e o dragão (que foi o primeiro Reino);
E outros Seis Reinos desconhecidos.

Em 2017, foi lançado um filme spin-off da serie chamado The LEGO Ninjago Movie.

Armas dos ninjas 

Armas douradas - Forjadas nos picos de Ouro e recebendo seus poderes no Templo da Luz , elas foram os instrumentos que criaram Ninjago e controlam os quatro poderes elementares básicos. Seu poder pode ser usado para criar e destruir, e também tem a possibilidade de refazer Ninjago nas mãos certas. Também é dito que ninguém pode segurar todas as armas ao mesmo tempo.

Lâminas elementais - As lâminas elementares foram usadas pela primeira vez pelo primeiro mestre Spinjitzu. Com o uso das lâminas, os ninjas foram capazes de dar a Lloyd mais poder elementar para que ele pudesse se tornar o Mestre Spinjitzu Supremo. Com seu novo poder, ele poderia convocar o poder do Dragão Dourado.

Techno-Blades - Têm o poder de hackear qualquer tipo de tecnologia, permitindo que ela seja controlada. Quando usadas ​​juntas, poderiam reiniciar os sistemas da Torre Borg.

Aeroblades - As Aeroblades são capazes de derrotar os guerreiros fantasmas devido à deepstone de que são feitas. Tem o formato de Shuriken, mas são usadas como bumerangues.

Sinopse 
Ninjago foi criada pelo Primeiro Mestre de Spinjitzu, uma figura enigmática, cujas origens nunca são reveladas. Ele criou a terra usando as quatro armas de Spinjitzu, forjadas em um lugar conhecido como os Picos de Ouro: o Nunchucks do relâmpago, a espada de fogo, os Shurikens de Gelo e A foice de terremotos. Mas opondo-se a ele foi o Overlord, a primeira e mais poderosa entidade das Trevas nascida das Sombras que precisava de-manter o equilíbrio do mundo em seu favor do Mal de existir. A guerra continuou até o Overlord criado o Exército de pedra para derrotar o Mestre de Spinjitzu e certifique-se que boa falharia. Sabendo que ele pode perder, o Mestre dividio Ninjago em dois, restaurando o equilíbrio e prendendo o Overlord no mundo paralelo. Com Ninjago em paz, o Mestre de Spinjitzu teve dois filhos, Wu e Garmadon, a quem ele treinou em Spinjitzu e os amava profundamente. Durante sua juventude, Garmadon foi mordido pela lendária serpente " Grande Devorador", um Deus Serpentine de Cobras ( preso em túmulo no subsolo), que estava cheio de mal (provavelmente devido ao poder do Overlord). O veneno da cobra consumido quase toda a moral e a bondade de Garmadon. Quando o Primeiro Mestre de Spinjitzu morreu, Wu e Garmadon foram instruídos a proteger as quatro armas douradas. Mas Garmadon, infectado pelo veneno tóxico da Serpente, tentou tirar as quatro armas para usa-las  para o seu prepósito.Houve uma batalha entre os irmãos e Garmadon foi banido para o submundo em que ele se transformou em um ser de maldade: não vivo, não morto. Sabendo que seu irmão iria encontrar uma maneira de escapar de sua prisão e tornar seus sonhos em realidade maus, Sensei Wu escondeu as quatro armas em todo Ninjago e colocou Dragons elementares lá para protegê-las. Em algum momento, provavelmente no tempo antes da série se abre, uma profecia veio à luz dizendo que o Ninja Verde subiria acima de todos os outros lutadores e derrotará o lorde dos lordes que foi pensado para ser Garmadon mas na verdade o Overlord, devolvendo o equilíbrio Ninjago.

Episódios Piloto

Os episódios-piloto apresentam um envelhecimento Sensei Wu lutando para treinar quatro jovens Ninja nos caminhos de uma arte antiga batalha chamada Spinjitzu (que se manifesta como um movimento de giro mais rápido do que qualquer estilo de luta normal) para derrotar Lord Garmadon, agora novo governante do submundo, e impedi-lo de ganhar As Quatro Armas de Ouro, o que tornaria o seu ilimitado poder. Viajando por todo Ninjago, Sensei Wu e seus quatro alunos elementally-sintonizadas, Kai (Fogo), Jay (relâmpago), Zane (Ice) e Cole (Terra) recuperar as armas de ouro, juntamente com a tentativa de encontrar e resgatar a irmã de Kai, Nya. Kai é enganado e foge sozinho e encontra a Espada de Fogo, mas é confrontado por Garmadon na sombra-forma. Kai resgata Nya e faz as pazes com os guardiões do dragão, mas, a fim de manter a Espada de Fogo do Garmadon, Wu se sacrifica e viaja para o Submundo. Os quatro Ninja segui-lo para baixo em seus dragões, que são mágicas e podem existir em dois mundos. Depois de derrotar o Exército de esqueleto com o movimento Spinjitzu final, o Tornado da Criação, eles se deparam com o Sensei lutar contra o general do Exército Skeleton, Samukai, que está na posse de três das Armas de Ouro (roubados do Ninja mais cedo, enquanto eles descansavam em as florestas perto do Templo do Fogo). Wu é derrotado e Samukai tenta tomar as armas para o seu, mas o seu poder combinado, demais para qualquer ser normal, para controlar, destrói e cria um portal para outro reino entre espaço e tempo, permitindo Garmadon para escapar, mas um dia voltar com poder suficiente para manejar as quatro armas douradas. Com Garmadon ido, o saldo é temporariamente restaurada, e os Ninjas vai preparar para treinar-se para o dia das Trevas retorna mais uma vez.

Temporadas

Temporada 1: A Acensão das Cobras

Temporada 1 incide sobre os Ninjas tentando determinar qual deles será  o ninja verde, um guerreiro que está destinado a enfrentar o Lorde das Trevas para o destino de Ninjago. Também enfoca o jovem filho de Garmadon, Lloyd Garmadon, que lançou um mal antigo: um exército de cinco tribos de serpentes conhecidas nas lendas como os Serpentine. Os quatro Ninjas devem impedi-los de se unirem para desencadear O Grande Devorador, uma cobra preta, verde e roxo grande com o poder de consumir toda Ninjago que com uma mordida pode transformar as pessoas no mal, que é o que fez Lorde Garmadon .Lloyd foi traído por três das cinco tribos antes de  Sensei Wu convence-lo a ficar do seu lado, tendo pena dele por ter sido deixado sozinho. Eventualmente, os Serpentine capturam Lloyd como refém, e Lorde Garmadon, que voltou com a ajuda de Sensei Wu, havia concordado em ajudar os Ninjas para poder e resgatar seu filho Lloyd e parar os Serpentine, considerando o fato de que o próprio Garmadon quer ser o único a ameaçar Ninjago e querendo vingança contra a besta responsável por sua queda para o mal. Para este fim, ele ainda recebe o exército esqueleto para ajudar a lutar contra os Serpentine, apesar do fato de que ele planejou a morte do seu antigo líder. No entanto, apesar dos esforços combinados dos Ninjas, Garmadon, e os esqueletos. O Rei Serpente Pythor, o último da tribo temido conhecido como  Anacondrai, consegue liberar o Grande Devorador em uma tentativa louca para ganhar a sua vingança sobre os habitantes de Ninjago, embora ele tenha percebido tarde demais que O Grande Devorador consome até mesmo sua própria espécie. Ele e Wu são engolidos pelo Devorador, deixando apenas os Ninjas, Nya (que se tornou um lutador secreto conhecido como Samurai X) e Lloyd (revelado para ser o ninja verde) para lutar contra o monstro. Eventualmente,Lorde Garmadon vem para o resgate e destrói a criatura, usando o poder combinado das quatro armas douradas dadas pelos Ninjas. Após a destruição da Serpente, Wu é encontrado e Garmadon desaparece com as armas. Apesar de ter perdido as armas douradas, os Ninjas se preparam para treinar Lloyd para que ele possa enfrentar o seu pai um dia por causa de Ninjago, algo que ele estava com medo por causa de sua ligação.

Temporada 2: O Legado do Ninja Verde
A primeira metade das paradas série de esforços do Ninja para treinar Lloyd e os esforços de Garmadon para impedir isso. Para fazer isso, ele recria recompensa do Destiny (um vôo e veleiro, que costumava ser a casa do Ninja na 1 ª Temporada antes de ser destruído pelo Devorador), une o Serpentine sob seu controle, e funde as quatro armas douradas para o poderoso mega Arma, mas ele logo descobre que a partir da experiência que a arma não pode destruir, mas apenas criar, para seu desgosto. Ele tenta uma série de programas, com um sendo para criar duplos escuras do Ninja. Senhor Garmadon tenta mais ataques, mas cada vez que ele falha e fortalece Lloyd no processo, com um esquema que leva a Lloyd ser envelhecida. Garmadon então tenta viajar de volta no tempo para garantir que a equipe nunca seja formada, garantindo assim Lloyd nunca iria cumprir o seu destino. Ele quase consegue, mas a Ninja do presente, que o seguem através, conseguem destruir Mega Arma com as armas de ouro do passado, mudando tudo voltar a ser como era, com a ressalva de que ninguém, mas o Ninja e Garmadon lembra que existia Mega Weapon.

Na segunda metade da série, o Ninja encontrar a mãe de Lloyd, Misako. Na primeira, Lloyd é amargo porque ela o abandonou, mas reconciliar quando ela explica que ela entrou em uma jornada para evitar a batalha final. Enquanto isso, Lord Garmadon é traído pela Serpentine por seus repetidos fracassos para destruir o Ninja, e eventualmente é levado até a Ilha das Trevas, onde o Overlord forja uma aliança com ele. Enquanto isso, o Serpentine preparar para destruir Ninjago City, mas encontrar e libertar o Exército Stone, guerreiros de pedra indestrutível pelo Overlord para virar a maré da Balança em seu favor, com a Serpentine ser preso no cofre do Exército. O Exército de pedra, em seguida, começa a causar estragos na cidade, onde o Ninja, Wu e Misako ajudar com a evacuação de Ninjago City, mas um dos motores do Bounty são filmadas no processo. Enquanto isso, Garmadon assume o comando do Exército Stone, e inicia-se o Relógio Celestial, vestindo o capacete de sombras localizadas no relógio, e ela começa a contagem regressiva para a batalha final. Nesse meio tempo, comanda o Overlord do Exército de pedra para criar e monstro. A criatura derrota Lloyd, ferindo sua perna e destruindo a recompensa no processo. O Overlord eo exército de pedra depois sai através de um portal com o Garmatron, deixando o Ninja, Lloyd, Sensei Wu e Misako preso na Ilha das Trevas. Embora aparentemente condenado, Lloyd observa a partir do navio destruído que "o destino nos [Ninja] queria lutar outro dia". O grupo retorna ao Templo da Luz, onde eles encontram o ouro Mech que o Primeiro Mestre Spinjitzu usado em sua batalha original e, juntamente com o Dragão Ultra eles retornam para Ninjago City, agora corrompido com a sombra do Overlord. Todos, incluindo Dareth (que sobreviveu à invasão original) lutar contra o Overlord e os seus servos, mas somente Lloyd é capaz de chegar ao topo do arranha-céu que o Overlord, agora na sua verdadeira forma de um dragão monstruoso bestial roxo, luta contra Lloyd que se transforma no Ninja Dourado (Mestre do Spinjitsu Definitivo) convoca o Dragão de Ouro enfrenta o Dragão Overlord, mas quando o Overlord parece ganhar vantagem por consumir Lloyd nas trevas, ele convoca sua Luz e derrota a  Sombra do Overlord , dispersando-lo uma vez por todas, salvando Ninjago, recuperando as pessoas da escuridão e maldade de Overlord (incluindo Nya, Cole, Jay e Zane) . Lloyd acha que seu pai está morto, porém Garmadon surge finalmente purificado do mal e do veneno do Devorador,tendo um encontro emocionante com Lloyd e Misako. Os Ninjas prometem que, apesar do Lorde Supremo ter sido derrotado, eles vão continuar a guardar Ninjago de qualquer ameaça.

Temporada 3: Reinício

Os Ninjas apresentam-se primeiramente nos seus novos trabalhos na Academia do Sensei Wu. Numa excursão até a Nova Cidade de Ninjago,os ninjas recebem de Borg a notícia que Overlord estava vivo e lhes dá novas armas: Techno lâminas. Eles descobrem que precisam tirar as armas da cidade e tirar Lloyd também,pois Overlord pretende pegar os poderes do ninja dourado. No plano para escapar da cidade,Sensei Wu é pego pelos robôs do vírus Lorde Supremo.Os ninjas fogem e encontram Misako, que os leva até ex-vilão, o Sensei Garmadon,que fez um juramento de não usar armas. Sensei Garmadon dá aulas em um monastério, Pixal,assistente de Borg,tenta pegar as Techno Armas,porém ela e as armas são capturadas por Zane que logo depois transforma Pixal no bem.Ela avisa da importância das armas,pois elas podem destruir o vírus do Overlord e também avisa aos ninjas que Nindroids do mal(criados por Pixal com os projetos de Zane) estavam por perto.Nesta temporada, Cyrus Borg menciona que o pai de Zane é falecido. O Overlord que havia capturado o Sensei Wu transforma-o em Mal. Garmadon acompanha Lloyd para fugir do Overlord,deixando Misako para cuidar do Monastério. Para deter os Nindroids, Nya bola um plano de desligar a energia de Ninjago,porém, desativando também Pixal no processo.Os ninjas desligam a energia,mas Pythor, que sobrevivera à Grande Devorador (e disfarçado como um cientista com capuz) rouba o Overlord Hardrive Digital e traz de volta a vida usando Electro Cobrai. Enquanto isso, na casa de Ed e Edna,no ferro-velho, Nya e Zane tentam restaurar Pixal dando Zane metade da potência para ela.Pixal então agradece Zane e na conversa de Edna para Nya sobre Jay,Pixal diz que de acordo com o ''Par perfeito'' o ideal para Nya seria Cole,o que causa uma briga entre os dois ninjas. Então Wu do Mal encontra os Ninjas e reativa Geral Cryptor ,Mini-Droid e alguns nidroids. Em seguida, os Ninjas lutam com os Nindroids e com Evil Wu. Porém era apenas um plano de Pythor para,através do Falcão,descobrir a localização do Ninja Verde.  Mais tarde, após a luta, Pythor e o Overlord Digital finalmente encontram o Sensei Garmadon e Lloyd. Sem saber que era o Pythor por trás da roupa branca,os ninjas vão atrás das Serpentine,pois Pixal achou uma pista e acreditam ser de serpente. Logo encontram Skailles,que aparece levando mantimentos até o atual local onde vive as serpentes. Com sua família Skailes convida os ninjas a entrarem,para contar mais sobre uma antiga profecia que anunciaria o fim dos tempos,a Maldição do Mestre Dourado. Logo após os serpentines explicarem a profecia, nindroids invadem o lugar e atacam,os ninjas protegem os serpentines e após derrotarem os nindrois, Skailes afirma que só existe uma serpente capaz de controlar o Electro Cobrai. No labirinto, tentando pegar Lloyd,Mal Wu aparece e luta contra seu irmão,o Sensei Garmadon. Lloyd então foge  montando em um Mechdragon, na armadilha, Lloyd e Garmadon são capturados e Pythor,em seguida, revela-se, agora branqueado e com uma voz rouca.Logo então jogam o Sensei Garmadon no mar e fogem com Lloyd abalado. Overlord planeja tomar todo o poder dourado e escapar para o digverso. Com ajuda de Bord os ninjas vão até o Digverso para tentar impedir a transferência de Overlord. Para ativar e apagar toda a corrupção do sistema usando as Techno Armas,porém o Digverso é o lugar onde o Overlord controla. Enquanto os ninjas tentam derrotar-lo, ele tira os poderes de Lloyd. Pixal tenta contornar a subrede principal e reescrever o código corrompido.Com isso os ninjas conseguem um tempo para chegar na porta de reativação,lá o Overlord bloqueia o sinal de reativação,enquanto isso Phythor,Wu do Mal e nindroids invadem o prédio,Garmadon luta contra Phythor que foge, e encontra Wu do Mal e tenta detê-lo.Os ninjas no Digverso lutam contra o Overlord. Os ninjas,com ajuda conseguem  ativar a reiniciação do sistema,aparentemente derrotando Overlord,os nindroids fogem e Sensei Wu volta a tempo para ajudar Sensei Garmadon. Os ninjas voltam do Digmundo e vão atrás de Lloyd. Logo depois,no episódio "Codinome Arcturus",Kai,em uma perseguição a um caminhão de combustível com nindroids e Phythor, descobre que o Lorde Supremo está vivo e conta através de um comunicador para Pixal, Sensei Wu, Sensei Garmadon e Zane. Phythor captura Kai. Eles descobrem que Phythor e seus nindroids  querem lançar o Projeto Arcturus. Para evitar que os nindroids levem as armas douradas  até o Overlord,os ninjas entram na nave espacial que caminha direto até o cometa onde as armas pousaram. Depois de tentar impedir o avanço dos nindroids,a nave é destruída impedindo o retorno para casa e permitindo que os nindroids levem as armas douradas até o Overlord. Os ninjas conseguem voltar para casa quando conseguem construir uma nave,para tentar impedir a tempo o Lorde Supremo.O Mestre Dourado,Overlord domina a cidade de Ninjago,porém Borg diz para os ninjas para seguirem até o Templo da Bravura,lá ele mostra uma pílula do encolhimento,para jogar no Lorde Supremo,nesse plano, Garmadon e Wu arremessam a pílula no Mestre Dourado,porém fracassam quando Phythor se joga na frente e pega a pílula no lugar do Mestre Dourado. Não restando esperanças, Zane consegue enfrentar o Lorde Supremo,soltando  os ninjas,Sensei Wu e Sensei Garmadon ,Zane acerta o Mestre Dourado com seu gelo, se sacrificando por seus amigos. Uma estátua em homenagem ao Zane é construída em Ninjago, no seu funeral. A temporada se encerra com Pixal tendo memórias de Zane e supostamente achando sua localização.

Temporada 4: Torneio dos Elementos

Os ninjas decidem participam do "Torneio dos elementos" quando descobrem que Zane ainda está vivo. Garmadon descobre o plano dos cinco ninjas de ir para competição e decide participar para protege-los e instruí-los. O lugar é administrado por Mestre Chen (um fanático Anacondrai e ex-mentor de Garmadon), o torneio é anfitrião de muitos mestres elementares que os ninjas nunca souberam que esistiam. Kai acaba se apaixonado por uma participante,Skylor, mestra do Âmbar. Quando alguém é eliminado do torneio, Chen secretamente usa seu "Bastão dos Elementos" para roubar seus poderes. Eventualmente, Nya vai procurar os ninjas e descobre que Chen pretende utilizar os poderes roubados para transformar ele e seus seguidores em Anacondrai. Skylor, que se revela filha de Chen, tenta secretamente dentro da competição separar os competidores, fazendo uns contra os outros. Chen faz com que nas batalhas, Jay lute contra Cole, como só pode sobrar um, Cole permite que Jay vença e sai da competição. Quando eliminado,Chen suga os poderes de Cole,assim como dos outros, e o manda para fábrica para trabalhar fazendo macarrão. Na fábrica, Cole encontra os outros eliminados da competição e encontra Zane também, juntos bolam um plano para saírem de lá. Os oito finalistas que tem a missão de encontrar Nya( que foi pega pelos soldados de Chen) são pegos e descobrem que os ninjas estavam certos,que o real objetivo do Mestre Chen era roubar os poderes dos participantes. Skylor pede que Chen liberte Kai. Ela se sente mal por ter traído seus novos amigos,já que ela obedece apenas o pai a quem ela acredita que ele consegue tudo o que quer. Porém com a ajuda Embora Kai eles bolam um plano para tomar o bastão dos elementos quando Lloyd é pego.Kai consegue destruir o Cajado dos Elementos, liberando o poder para os seus respectivos mestres.Chega os mestres elementares restantes e lutam contra os soldados de Chen, nessa hora ele some junto com Clouse, capturando Skylor. Chen descobre que o feitiço pode ser concluído com sua filha Skylor, devido seu poder elemental de absorção. Chen consegue completar o feitiço, e todo mundo que possui a marca da Anacondrai (incluindo ele, Skylor e Garmadon) se transformam em Anacondrai. Chen e seus seguidores vão para Ninjago para iniciar uma segunda Guerra Serpentine, enquanto os mestres elementares vão até Ninjago em seus dragões elementais para tentar impedi-lo.Para tornar o feitiço Anacondrai permanente é necessário usar um ancondrai, Chen utiliza Pythor para fazer o feitiço permanente. Ele consegue capturar Phythor dos ninjas, que o buscaram na prisão. A única esperança de salvar a Cidade de Ninjago  é tentar impedi-lo no Corredor de Anciãos. Quando eles cruzam a linha de não retorno, Garmadon sacrifica-se para derrotar os Anacondrai-wannabes, liberando os espíritos dos generais Anacondrai, que foram banidos para o Reino Amaldiçoado, no original Guerra Serpentine. Garmadon é aprisionado no Reino Amaldiçoado,deixando Lloyd para trás.A temporada se encerra com uma reunião dos personagens para homenagear o amado Sensei Garmadon.

Temporada 5: Possessão

Devido ao sacrifício de Garmadon,que abriu o portal do Reino Amaldiçoado, Morro (O Mestre do Vento e primeiro aluno do Sensei Wu) escapa e possui o corpo de Lloyd. Morro é obcecado por querer ser o ninja verde, pois quando ainda criança, Wu revelou a Morro que ele poderia ser o ninja verde,porém o destino não o escolhe,o que o deixa irritado com Wu e acaba destruindo seu coração Ao possuir o corpo do Ninja Verde, o poder dos quatro outros ninjas,some.Ele vai atrás do Sensei Wu para tentar tomar o cajado,e é confundido com Lloyd ,ele luta contra os ninjas,que procuram tentar salvar Lloyd e proteger o Sensei. Morro consegue fugir com o cajado, porém Sensei Wu consegue copiar a mensagem que havia dentro. Eles então descobrem que Morro não queria apenas ser o ninja verde,mas pretende libertar sua mestra,a Preeminente, que comanda o Reino Amaldiçoado. Na mensagem, diz que o primeiro item é um pergaminho que ensina a fazer o Airjitzu. Enquanto os quatro ninjas tentam ganhar vantagem sobre Morro,Wu e Misako contam a Nya que ela deve se tornar a ninja da água que é essencial agora,pois os fantasmas não podem atravessar a água,pois não é sólida. Ela herdou os poderes de sua mãe que também possuía a mesma habilidade. Nya treina para virar a ninja da água,porém desiste muito fácil,pois  acredita que é melhor continuar sendo apenas o Samurai X. Os ninjas procuram por Ronin,um ladrão que roubou o pergaminho.Ele então oferece aos ninjas o pergaminho, mas os ninjas devem pagar a ele uma quantia. Ele dá aos ninjas,armas que podem ser úteis contra os fantasmas,as Aero Lâminas. Ronin possui uma dívida com um arqueiro fantasma invocado por Morro com a armadura dos aliados. Graças a essa dívida,Ronin fica dividido entre ajudar os ninjas ou pagar a dívida para não ir ao Reino Amaldiçoado.Morro consegue pegar o pergaminho antes dos ninjas.Com Morro em vantagem,os ninjas precisam aprender o Airjitzu,eles descobrem como último recurso,ir até a Academia do Sensei Yang,onde existe uma história de que  se não sair até o amanhecer,virá um fantasma. Lá eles são colocados a teste por Yang,que mostra a eles seus medos,para que trabalhem em grupo.Logo ao completarem,Yang lhes dá um pergaminho,onde aprenderiam o Airjitzu. Eles são avisados por Sensei Yang que logo amanheceria e se não saíssem a tempo virariam fantasma assim como seus antigos alunos,os ninjas tentam escapar,mas Cole acaba ficando para trás pois quando o pergaminho caiu ele se desamarrou dos seus companheiros para pegar e não conseguiu sair a tempo,virando um fantasma. Jay,Zane e Kai treinam o Airjitzu, Cole fica entristecido por ter virado um fantasma. Depois de conversar com Nya, Cole vê que se conseguir concentrar-se sua mão fica normal. Misako conta a eles o próximo passo para chegar até a tumba do Primeiro Mestre do Spinjitzu, pegar a Espada do Santuário que se encontra no Reino das Nuvens (essa espada prevê o ataque do adversário). Para atravessarem o Olho do Homem Cego que passa no pico da montanha eles usam o Airjitzu. Ao chegarem, são enganados por Fenwick, que acredita que os ninjas não podem vencer Morro, pois a Preeminente é muito forte, ele resolve enganar os ninjas trancando os em um quarto com uma criatura chamada Nimbus, enquanto ele dá a Espada do Santuário para Morro. Os ninjas vão atrás de Morro, já fora do Reino das nuvens, Kai luta contra Morro,que por alguns segundos é tomado por Lloyd que entrega a espada para Kai, dando aos ninjas um avanço. A Espada do Santuário é roubada por Ronin que leva ela até Morro e seus fantasmas,acreditando que sua dívida seria por fim, paga. Os ninjas, Wu e Misako recebem uma mensagem de Ronin pedindo desculpas e contando que sua verdadeira intenção era se livrar da dívida e então diz a eles onde devem procurar a próxima pista. Sem saber que a mensagem era falsa (pois Morro havia possuído Ronin para enganá-los) eles vão, onde é na verdade uma armadilha. Quando os ninjas  depois de cair num buraco e estão em perigo, a nave de Ronin surge para apanhá-los, nela Ronin fala com eles através de uma tela e diz de verdade onde devem ir. Eles vão até debaixo d'água, onde está Morro também. Lá eles veem através de uma parede de gelo a aparência de cada um, Jay se vê com um tapa-olho e com Nya ao seu lado, mas decide não contar a ninguém. Cole não consegue ver, nesse instante surge Morro. Os ninjas lutam contra Morro, e o prendem no gelo, eles encontram o cristal dos 16 reinos, porém Morro ameaça machucar Lloyd se não entregarem, cabendo a desição a Kai, que entrega o Cristal. Morro deixa cair o Cristal na água, mas consegue pegar de volta depois. Quando sai ele usa o cristal para finalmente abrir o portal para onde ele vai com seus aliados fantasma. Eles vão até a cidade de Stiix e lá Morro liberta a Proeminente para destruir não apenas a cidade, mas os reinos. Kai, Cole, Zane, Jay e Nya tentam lutar contra a Proeminente, Wu, Misako e Ronin evacuam a cidade de Stiix e levam todos para um barco. Lloyd é mandado para dentro da Proeminente onde se encontra o Reino Amaldiçoado. Lá, Lloyd encontra seu pai, Garmadon, acorrentado. Garmadon aconselha Lloyd a destruir a Preeminente e lutar contra Morro, e que mesmo que eles não possam mais se ver nem se encontrar ele sempre estará ao lado de Lloyd. Ele sai do Reino Amaldiçoado com as vestes de Garmadon. Em seguida Lloyd enfrenta Morro que carrega o cristal e atravessam os reinos juntos. Com ajuda dos fantasma e a Preeminente consegue caminhar sobre a água. Morro atravessa o portal sozinho para voltar a cidade de Stiix. Sem planos para derrotar a mestra de Morro, eles tentam de tudo para proteger as pessoas e resistir, sem sucesso. Nessa hora Nya desbloqueia o seu verdadeiro potencial, criando uma onda que afoga a Proeminente e destruindo o Reino Amaldiçoado. Wu tenta salvar Morro, que sente remorso, e dá a Wu o Cristal e por fim se afoga com sua mestra chamada Preeminent. Sensei Wu usa o cristal para trazer de volta Lloyd que decide começar seu treinamento para se tornar sensei, como seu pai.

Temporada 6: Piratas do Céu 
Devido à fama dos ninjas, eles se atrasam para impedir que Clouse (que é um fantasma) ir no lixão procurar a lâmpada do Djin (gênio da lâmpada) Nadakhan, ao qual deseja seu livro de feitiços de volta (mas Nadakhan dá o livro pegando fogo),volta a ser humano(mas ele vira humano com dores no corpo inteiro) e depois que tudo aquilo acabe então Clouse fica preso na lâmpada,depois Nadakhan vai atras de informações sobre sua tripulação e seu antigo amor chamada Delara e da localização do cristal dos reinos,que a localização esta com sensei Wu e os ninjas e então finge ser os ninjas , faz eles virarem criminosos e prende sensei Wu na lâmpada depois ele vai atras do cristal dos reinos que usa para trazer sua tripulação de volta,e depois visitar sua casa(chamada Djinjago) que devido à morte de Preeminet os reinos estão em desequilibrio e a casa de Nadakhan esta se destruindo,o pai de Nadakhan decide que vai ficar ali mas entrega a espada djin e pede para ele vingar sua casa, então ele realiza o 3 desejos de todos os ninjas e os prende no desejo número 3 usando a espada Djin, com exceção de Jay, porque ele so faz 2, e Nya, porque ela é parecida com Delara e não fez os 3 pedidos,e Nadakhan vai pegando pedaços de Ninjago e os faz flutuar, para ser a nova Djinjago ,os ninjas antes de serem capturados pela espada são presos na prisão, mas fogem de lá e libertam capitão Soto, pois ele sabe como deter Nadakhan:eles precisam do veneno da Viúva de tigre,que é uma aranha gigante última de sua espécie em uma ilha que só tem no mapa dele e o mapa dele está em uma lanterna na nave de Nadakhan Fortaleza do Infortúnio,mas eles a pegam quando Nadakhan ataca

Temporada 7: Mãos do Tempo
Na temporada sete, o ninja luta Acronix e Krux, as Mãos do Tempo, que têm o poder de manipular o tempo. Quando o primeiro ninja enfrenta o Acronix no antigo mosteiro, a Acronix se teleporta com sua lâmina de tempo depois de bater Wu com o "soco de tempo", acelerando o envelhecimento de Wu. O ninja pensa que Acronix foi derrotado, mas quando algo ataca Zane, eles olham suas memórias e diminuem a velocidade apenas para que possam ver que Acronix atacou Zane enquanto ele estava distraído pelo Dr. Saunders, AKA Krux. Os Time Twins então reúnem um exército chamado Vermillion que são guerreiros de serpentes de samurai. Eles roubam todos os produtores de metal e os mais qualificados em Ninjago para ajudar a construir o "Iron Doom", que, se eles colecionassem todas as 4 lâminas de tempo (Fast Forward, Slow Down, Pause e Reversal), eles poderiam viajar onde quisessem no tempo. Kai descobre que ele e os pais de Nya, Ray e Maya, ainda estão vivos, tendo sido capturados por Krux e forçados a trabalhar para ele. Logo após Kai e Nya recuperar o quarto e final Time Blade, o Reversal Blade, o Acronix atinge o Ray com o soco de tempo. Após a conclusão da Iron Doom, os Time Twins voltaram durante as Guerras Serpentinas, 40 anos no passado, onde primeiro foram banidos no tempo. Eles tentam ganhar a batalha contra os mestres elementais, mas, felizmente, Kai, Nya e Wu viajaram de volta com eles, e eles derrotou-os. Com o Reversal Blade, os dois ninja param o envelhecimento rápido de Wu. Acronix e Krux decidiram ir longe para o futuro, mas quando descobrem que eles têm passageiros clandestinos (Kai, Nya e Master Wu), uma batalha explode o Iron Doom, terminando com Sensei Wu puxando uma lâmina de tempo da máquina e empurrando Kai e Nya no presente, enquanto permanecem na Iron Doom para terminar a batalha, e Acronix, Krux e Wu se perdem no tempo. Kai salva Jay, e Lloyd vai de "Mestre temporário em Treinamento", para Mestre Lloyd.

Temporada 8: Filhos do Garmadon 
Um ano após a perda do Mestre Wu, o Ninja, liderado pelo recém-batizado Mestre Lloyd, deve proteger a Família Real e impedir que um grupo conhecido como os Filhos de Garmadon reviva com sucesso o Senhor Garmadon no Templo da Ressurreição usando as Máscaras Oni.

Temporada 9: Caçado 
Após o suposto desaparecimento de Wu e dos ninjas originais, Lloyd e Nya resistem ao tirânico controle de Lord Garmadon sobre Ninjago City. Os ninjas originais estão presos no reino dos Oni e dragões, onde devem salvar os dragões dos bárbaros caçadores de dragões.

Temporada 10: Marcha dos Oni 
Uma estranha escuridão desce sobre Ninjago. Os Oni acabaram de chegar! Tudo parece estar perdido. Será o fim de Ninjago, ou os ninjas vão derrotar os Oni e reestabelecer a paz?

Temporada 11: Segredos do Spinjitzu Proibido 
De férias numa pirâmide, os ninjas, acidentalmente, libertam uma força do mal antiga, Aspheera. Aspheera usando o Pergaminho de Spinjitsu Proibido faz com que Zane seja banido para o Reino do Nunca. Os ninjas viajam para o Reino do Nunca para trazer Zane para casa mas os ninjas poderiam nunca mais voltar. Sensei Wu e P.I.X.A.L tentam trazer de volta os ninjas enquanto eles procuram Zane mas acidentalmente libertam do reino dos falecidos a preeminente que ataca Ninjago mais uma vez. P.I.X.A.L derrota a preeminente mas para a levar de volta para o reino dos falecidos gastam todo o chá do Viajante que lhes restava. Entretanto os ninjas encontram-se numa aldeia pequena onde Lloyd sai numa demanda para encontrar Zane e conheça uma Transmorfo, a última do seu povo, chamada Akita que se transforma em Lobo. Quando Lloyd é descoberto pelo Imperador do Gelo, o governante daquele reino, Lloyd descobre que o Imperador do Gelo era nem mais nem menos Zane. O Imperador do Gelo envia um dragão elementar que congela a aldeia onde o resto dos ninjas se encontram. Os ninjas escapam ao dragão e vão ter com Lloyd descobrindo também onde está o Zane e quem ele é. Lloyd é feito prisioneiro onde descobre que havia outro Sem-Forma que tinha sobrevivido, o irmão da Akita, Kataro. Um Samurai de Gelo ajuda Lloyd e Kataro a escapar e a fazer Zane lembra-se de quem é. Entretanto os outros ninjas derrotam o dragão e reúnem-se com Lloyd e Zane para voltarem para casa, mas não seria tão fácil pois o chá do viajante não era suficiente. Cole revela ter com ele um fruto da árvore do viajante, uma árvore que fica no topo de uma montanha e que as suas folhas são de chá do Viajante. Os ninjas regressam a casa e encontram-se de novo com P.I.X.A.L e com o Sensei Wu. Quanto ao reino do Nunca voltou tudo ao normal, Akita ficou com o seu irmão e a aldeia viveu em paz.

Temporada 12: Prime Empire
O Mecânico e seus ajudantes roubam a placa mãe, os ninjas tentaram parar ele mas eles conseguiram roubar, o único que conseguiu escapar foi o Mecânico mas os ninjas pegam ele no caminho, eles tentam descobrir onde ele estava indo com a placa mãe, no covil dele Jay encontra um videogame antigo chamado: Prime Empire, ele explica que esse jogo nunca foi lançado ao público. Jay tenta jogar o jogo mas não funciona, depois ele descobriu que precisava da placa mãe que tinham encontrado mais cedo. Enquanto isso os ninjas descobrem que o Mecânico está trabalhando para uma pessoa chamada Unigami, depois eles foram encontrar Jay mas descobriram que ele tinha sumido. Eles vão para a casa de quem criou o jogo, o assistente de Meltan Dire (criador do jogo) aparece, ele fala que ele estava sumido por 30 anos, e ele foi forçado a cancelar o Prime Empire. Os ninjas tiveram a conclusão que Meltan Dire é Unigami. Cyrus Sport dá uma olhada no jogo original, ele chegou na conclusão que para salvar Jay e os outros jogadores presos dentro de lá eles teriam que entrar dentro do jogo para derrotar Unigami, mas Zane e Pixal não podem entrar pois a programação deles podem acabar se distorcendo, então Cole terá que jogar o jogo tempo suficiente para a maioria dos ninjas entrarem. Enquanto isso o Mecânico é preso na prisão de cryptarium, mas Unigami acha um jeito de hackear o sistema para fugir da prisão com seu time de ladrões, com isso eles conseguem ir até a torre onde os ninjas estavam e tentam parar os ninjas de entrarem no Prime Empire, o Cole conseguiu completar a missão e os ninjas conseguem entrar no Prime Empire, Zane e Pixal conseguem fugir com a placa mãe. Eles entram no Prime Empire mas encontram atiradores de visores vermelhos, eles descobrem que não podem usar poderes como poderes elementares ou spinjutsu quando tudo estava perdido Jay aparece para salvar todos, junto com o Jay original e o da 4ª temporada, eles são parte de um fan-clube conhecido como: A liga dos Jays. Eles conhecem alguém chamado Scott que ficou preso no jogo por 30 anos, ele leva os ninjas para o covil da Liga dos Jays onde conhecem Jay estrela do rock também conhecido como O Jay real. Enquanto isso um homem chamado Okino faz sua rotina diária que é ajudar jogadores passar por uma zona do Prime Empire, mas de qualquer jeito os jogadores sempre morrem, isso faz ele se sentir mal, Okino está muito triste pois não consegue fazer o trabalho dele, ele estava prestes a desistir mas ele conhece os ninjas e ajudam ele falando que ele precisava de ajuda, eles acham um homem rato que conta um atalho que eles podem usar para chegar no destino que eles querem mais rápido, mas acaba sendo uma armadilha e os ninjas tiveram que batalhar até Okino salvar eles. Eles vão parar nas montanhas de hysteria que lá compram equipamentos para poder escalar ela, eles conseguem escalar e capturam uma cara de visores vermelhos e fazem perguntas para ele, ele diz que Unigami planeja construir um portal para sair do Prime Empire usando os cubos de energia que vem dos jogadores mortos e ele explode, Okino leva eles para o labirinto do dragão vermelho, mas quando menos esperava o mundo inteiro deles pausou, Onigami aparece e dá ao Okino uma proposição : se ele trair um ninja ele pode se juntar ao Onigami na missão de sair do jogo para o mundo real, mas Okino recusa fazer, isso faz ele muito chateado, eles acabam achando o que queriam: uma Keytana, Eles precisavam 3 para poder sair do Prime Empire.

Temporada 13: Mestre da Montanha 
Os ninjas viajam para um reino distante: Shintaro. Tudo parece ser maravilhoso, mas o interior da montanha esconde um segredo. O Feiticeiro da Caveira mantém aprisionados dois povos inocentes (os Munce e os Gekko) para trabalharem para ele e lhe extraírem continuamente vinganito. Cole aprende tudo sobre o Spinjitzu Burst e os segredos da sua mãe, Lilly, antiga mestre da terra. Todos juntos, os ninjas têm de derrotar o Feiticeiro da Caveira e libertar os Munce e os Gekko.

Temporada 14: Seabound 
Depois de embarcarem numa aventura numa ilha desconhecida, os ninjas descobrem o Amuleto da Tempestade que está a ser guardado pelos Guardiões do Amuleto. Kalmaar, o príncipe do Mar Sem Fim, quer acordar Wojira, uma serpente marinha gigante, para governar Ninjago. Para isso, é preciso dois amuletos: o Amuleto das Ondas que já está na cabeça da serpente e o Amuleto da Tempestade. Kalmaar tenta criar réplicas do segundo amuleto para acordar Wojira, mas nada resulta. Até que um dia, Nya é raptada por ele, revelando-lhe acidentamente sobre a existência do Amuleto da Tempestade. Os ninjas e Kalmaar estão numa luta constante para terem o Amuleto da Tempestade, que acabou por ser roubado da ilha dos Guardiões por Clutch Powers, deixando um amuleto falso no seu lugar. Kalmaar consegue enganar os ninjas e dá-lhes o amuleto falso, fazendo-os acreditar que é o verdadeiro. Assim, Kalmaar consegue acordar Wojira e faz as águas do mar avançarem sobre Ninjago acompanhadas de violentas tempestades. O seu poder é enorme e só Nya o consegue parar, ao se fundir com o Mar Sem Fim. Mas essa decisão tem um preço: Nya tem de se sacrificar para se fundir com o Mar Sem Fim, não podendo regressar mais para os ninjas.

Personagens

Os Ninjas 
Lloyd Montgomery Garmadon  (dublado por Raphael Ferreira) é o ninja verde da criação e o principal protagonista da série. Ele foi descoberto como o ninja verde quando Kai encontrou o seu verdadeiro potencial e salvou de um vulcão ativo e é eternamente grato ao Kai. Mas não só isso, ele também é filho de Lorde Garmadon e Misako, assim sendo o sobrinho de Sensei Wu, e ele é o neto paterno do Primeiro Mestre do Spinjitzu, mestre e cavaleiro do dragão Ultra. Ao saber que ele é o ninja verde, os outros Ninjas  perceberam que eles tinham de proteger e treinar Lloyd para o futuro. Na segunda temporada, ele aprende Spinjitzu, combater os piratas, faz as pazes com os meninos em sua antiga escola de Bad Boys, aprende a utilizar corretamente seus poderes elementais, e é envelhecido em seus anos de adolescência, todos trazendo-o mais perto de seu destino. Quando ele encontra sua mãe, no Museu de História, ele é inicialmente amargurado por que ela o abandonou, mas eles fazem as pazes e trabalham juntos para derrotar o Antigo Guerreiro de Pedra. Eventualmente, ele também chega a seu próprio potencial e se torna o Mestre do Spinjitzu Definitivo e ele consegue derrotar o Overlord, cumprindo o seu destino,na segunda temporada da série. Quando o Overlord retorna na terceira temporada, Lloyd precisa se esconder,já que o Lorde Supremo deseja o pode dourado de Lloyd,com a ajuda de seu pai,Garmadon. Na 5º Temporada ele é possuído por um espírito chamado Morro mas depois é salvo por seus amigos.

Kai (dublado por Douglas Guedes) - Kai é o Ninja Vermelho que controla o Fogo . Ele tem cabelo castanho, espetado que parece ser natural. Ele é irmão de Nya, e cavaleiro do Dragão de Fogo. Ele lutou como um samurai antes de Sensei Wu encontrar ele, e quando Samukai seqüestrou Nya, ele tomou sobre si mesmo para se tornar um Ninja e salvá-la. É impaciente e agressivo, ele foi o último a desbloquear o seu verdadeiro potencial, sendo retidos por sua ambição de se tornar o ninja verde. Kai não é o mais lógico dos quatro. Ele foi o primeiro a descobrir a identidade do lendário  Ninja Verde (acionando seus poderes elementais), Lloyd. Ele também foi o último Ninja encontrado por Sensei Wu. Ao usar o seu verdadeiro potencial, ele se torna um vermelho-fogo transparente, é o mais poderoso, mas também o mais perigoso. Seus poderes são a capacidade de fazer um raio capaz de disparar fogo em qualquer direção, qualquer coisa à vista em chamas, e voar ao redor como um meteoro ardente. Ele foi descrito muitas e muitas vezes como imprudente, teimoso, destemido e corajoso. Ele quase jogou sua vida fora para salvar sua irmã mais nova, Nya e o resto da equipe.Os pais de Kai e Nya foram mencionado no episódio, "Way of the Ninja", como bom amigo de Sensei Wu. O pai de Kai e Nya era o mestre do fogo, Kai herdou seus poderes, já a mãe era uma mestre elemental e seu poder era da água,o qual Nya herdou.Na Quarta Temporada ele se apaixona por uma mestra elemental chamada Skylor,que ele pensou que fosse sua parente, porém descobriu que ela é na verdade,mestra do Âmbar. Na Quinta Temporada faz de tudo para tentar salvar seu amigo, Lloyd de Morro.

Jay Walker (nascido Jay Gordon) (dublado por Thiago Longo) - Jay é o Ninja Azul do raio . Ele nasceu e cresceu em um ferro-velho por seus pais Edward e Edna Walker. Ele é o cavaleiro do dragão relâmpago Wisp. Ele tem uma grande paixão por Nya (irmã de Kai), e foi o segundo a desbloquear o seu verdadeiro potencial depois que Nya revelou seus sentimentos por ele e beijou-o. Ele é um inventor, e criou muitas coisas diferentes, como um cobertor que pode mantê-lo frio em noites quentes, uma Spinjitzu alimentado estilingue, e asas mecânicas. Ele também é o mais divertido dos ninjas como ele está sempre contando piadas e não ter muitas coisas a sério, (mas em matéria de Nya, ele e Kai são igualmente graves e conduzidos). Ele demonstrou ser muito inteligente. Ao usar o seu verdadeiro poder, ele pode criar 1,21 gigawatts, e torna-se um ser de puro raio (tornando-se transparente e brilhante de um azul elétrico), dando-lhe a força extra, juntamente com as habilidades de se teletransportar, levitar. Em "Art of the Silent Fist", ele encontra Cole e Nya de mãos dadas, mas devido a sua natureza sem noção,  não tinha conhecimento de qualquer coisa que estava acontecendo.Na 4º Temporada,Jay faz as pazes com Cole,durante sua batalha na arena de Chen,onde Cole permite ser derrotado para que Jay vença e continue na competição.Na 6º Temporada Jay é o único que pode salvar seus amigos de piratas do céu.

Zane Julien (voz de Dado Monteiro) - Zane é o Ninja Branco de gelo . Ele é o mais esperto dos cinco  Ninjas, e cavaleiro do Dragão de Gelo Shard. Ele é um tipo de ninja robô chamado Nindroid, construído para proteger aqueles que não podem se proteger. Quando seu pai Dr. Julien Tinkerer foi capturado pelo Exército Skeleton, sua memória foi apagada e ele parecia ter a memória que seu pai morreu. Zane é muito calmo e tranquilo e leva as coisas muito a sério, a ponto de ter pouco ou nenhum humor, a menos que ele se transforma em seu "interruptor engraçado". Ele foi o primeiro a desbloquear o seu verdadeiro potencial. Quando ele usa o seu verdadeiro poder, ele torna-se como uma estátua de gelo. Seus poderes incluem congelamento visto seus arredores imediatos, se movendo mais rápido do que o normal ao realizar Spinjitzu e desencadeando fluxos de gelo, que ele usa para congelar a Treehorn rainha depois de serem atacados por seu clã. Ele tornou-se o amigo e proprietário de um falcão robótico também criado por seu pai como um companheiro. O falcão levou os Ninjas , a base florestal de Lloyd, e "berço" de Zane, tornando-se um importante aliado em suas viagens. Na 3 ª temporada, Zane se apaixona por Pixal. Ela o verifica e faz com que o exército nindroid mal com base em modelos de Zane.Ele retorna na 4º temporada,depois de ter supostamente morrido.Zane surge como o Ninja de Titânio.

Cole Brockstone Daí (dublado por Yuri Chesman) - Cole é o Ninja Preto da Terra . É o mais forte e extremo dos ninjas. É cavaleiro do Dragão da Terra, Rocky. A cor favorita de Cole é  laranja. Quando Cole era criança seus amigos o chamavam jocosamente Cole Bucket. Ele mostrou sua força em várias ocasiões, como em "Dia do Grande Devorador", quando ele pegou e jogou um caminhão. Embora tenha se matriculado na Escola de Artes Cênicas Marty Openheimer para se tornar um dançarino como seu pai, Dai,  ao perceber que não levava jeito, Cole ficou desesperado e fugiu da Escola depois de dois dias, fingindo em suas cartas, para seu pai, que ainda estudava lá, com medo de que seu ele fosse esmagado pela verdade.  Apesar de ter fracassado ao tentar aos 7 anos, ele é o único bailarino a ter sucesso na realização do movimento "Sashay Triplo do Tigre" (ele o executou em "The Royal Blacksmiths" pela primeira vez e em "The Green Ninja") desde a sua criação. Sua relação com o pai é o que o impedia de mostrar seu potencial, e ele foi o terceiro a desbloquear o seu verdadeiro potencial. Quando ele usa o seu verdadeiro poder, ele se torna um Elemental da Terra, transformando uma cor marrom transparente, dando-lhe super-força e tornando-se quase invencível para danos físicos, como visto quando ele foi capaz de salvar a si mesmo e seu pai  de uma pilha de escombros que tinha desabado sobre eles durante um ataque Serpentine em "The Royal Blacksmiths''. Cole possuia medo de dragões até que ele montou o Dragão da Terra, criando um vínculo com ele e nomeando-o como 'Rocky'.Ele também tinha medo de cobras e fantasmas. Sua arma dourada é o Scythe (Foice) de terremotos, o que faz com que surjam tremores de terra e muitas outras habilidades. Em "Art of the Silent Fist", ele segura as mãos com Nya, após ela lhe confessar os sentimentos, fazendo-o ter uma suposta queda por ela, entrando em conflito com seu irmão Jay por este estar com Nya. Na 4º temporada, Cole, após dar vitória a Jay em sua batalha do torneio dos elementos, é forçado a trabalhar na fábrica de macarrão do Mestre Chen. Após fugir, consegue libertar Zane de uma cela e, juntos, tentam salvar os demais mestres elementares que também estão na fábrica de macarrão. Na 5º Temporada de Ninjago, quando os quatro ninjas tentam escapar do Sensei Yang, Cole infelizmente não consegue sair a tempo (fica para trás para tentar pegar o pergaminho do Airjitzu) transformando-se num fantasma. Ele consegue apenas fazer sua mão ficar normal se concentrando.

Nya (voz de Flora Paulita ) - Nya é irmã mais nova de Kai e ela também é conhecida como o misterioso Samurai X na segunda temporada. Tratada como alguém não  igual  pelos Ninjas e Sensei Wu, ela assumiu a personalidade do Samurai para mostrar o que podia fazer e vencê-los em seu próprio jogo, usando seu exo-suit, vários gadgets, e um terno samurai retráctil . Sua identidade como o Samurai foi descoberto por Kai, mas ao ser surpreendido por suas habilidades, Kai se compromete a mantê-lo em segredo. Jay tem uma queda por ela, o que ela parece saber,já que ele fica frustrado por suas constantes tentativas de impressioná-la. Quando os Serpentine prenderam ela numa montanha-russa para sua condenação, ela finalmente confessa a Jay sobre ser a Samurai e o beija, desbloqueando o  verdadeiro potencial de Jay e permitindo-lhe para parar o carrinho onde estavam. Após sua reveladora de sua personalidade Samurai, os outros Ninjas começam a desenvolver um respeito por ela. Ela também ajuda os Ninjas a cuidar do Ultra Dragão e repara o Raider Ultra Sonic. Nos dois últimos episódios da segunda temporada, Nya está contaminado pela escuridão do Overlord e torna-se um inimigo, até que a vitória de Lloyd, que expurga-la do mal e retorna-la ao seu normal, de bom coração . Na terceira temporada, Nya testa uma máquina que afirma que Cole é o seu par perfeito, o que faz com que ela desenva pequenos sentimentos por ele, apesar do fato de que Nya está em um relacionamento e no amor com Jay. Na 4º temporada, Nya vai atrás dos ninjas e segue o falcão onde ele mostra onde os ninjas podem estar. Na 5º Temporada Nya descobre que é a Ninja da Água,assim como a sua mãe.Porém ela não acredita muito preferindo ser o Samurai X. No fim da 5º Temporada,Nya desbloqueia seu pleno potencial ,criando uma gigantesca onda.

Sensei/Mestre Wu (dublado por Tatá Guarnieri) - Wu é o mestre de vida atual de Spinjitzu, e o mentor dos seis ninjas. Ele também é irmão mais novo de Garmadon, bem como tio paterno de Lloyd e segundo filho nascido do Primeiro Mestre do Spinjitzu. Após a batalha que levou à expulsão do Garmadon durante seus anos adultos, Wu escondeu as armas de ouro e colocou os dragões como seus guardiões, sabendo que Garmadon voltaria. Ele também salvou a última Flauta Sagrada, uma arma usada para combater as Serpentine, da destruição. Ele adora beber chá, tem uma sabedoria muito grande, e muito bom no combate, embora ele também tem um senso de humor. Ele também tem um pouco de respeito para Garmadon, apesar de ser inimigos uns com os outros. Ele parece ter sentimentos românticos Misako, apesar de ter escolhido Garmadon,ele guarda tudo o que viveram juntos. No final da 2 ª temporada, após a primeira derrota do Overlord, Garmadon  volta ao normal e Wu fica contente por tê-lo de volta. No entanto, na 3 ª temporada, o Overlord sobreviveu e raptou Wu, fazendo-o sofrer o mesmo destino que teve uma vez Garmadon gerando Wu do Mal.O Overlord Digital é apagado, e Wu  volta ao seu estado normal.Na 4º Temporada,Wu descobre que a carta que escreveu para Misako,foi usada por Garmadon para dar a ela,e diz que o irmão nunca será Sensei.Na 5º Temporada,Sensei Wu reencontra seu antigo aluno,Morro (Mestre do Vento).

Lorde/Sensei/Imperador Garmadon - foi presumido Garmadon para ser o Lorde das Trevas da profecia que deve ser enfrentado por um lendário guerreiro chamado de Ninja Verde para o destino de Ninjago, embora mais tarde se que ele não é nada mais do que um peão para o Overlord, o verdadeiro Lorde Supremo. Ele era originalmente o irmão mais velho amoroso de Sensei Wu, até que ele foi mordido por uma cobra chamada o Grande Devorador e virou o mal. Mesmo depois desse ponto, a transformação era lenta e ele se tornou o marido de Misako e pai de Lloyd, mas finalmente sucumbiu e tentou roubar as armas, embora ele seja banido para o submundo. Na primeira temporada, ele escapa para um rip espaço-tempo criado pelas Armas Douradas, onde ele ganha o poder de ser capaz de empunhar as armas e um conjunto extra de braços. Ao longo da segunda temporada, ele retorna para Ninjago com a ajuda de Wu depois de saber o seu filho está em perigo, e faz uma trégua temporária com os ninjas. No entanto, ele logo descobre que Lloyd é o ninja verde, um guerreiro destinado a enfrentar Lorde Garmadon, algo ambos não querem. No final da temporada, o ninja são forçados a dar ao Lorde Garmadon as armas douradas, uma vez que é o seu único capaz de suportar o poder das quatro e última opção para destruir o Grande Devorador, que sucede.Após a derrota do Devorador, Garmadon escapa com as armas, rompe seus laços com os esqueletos, e recruta os Serpentine para ajudá-lo. Para evitar que Lloyd cumpra o seu destino, Garmadon funde as armas de ouro em uma  de imenso poder,transformando na Mega Arma, mas todos os seus planos são frustrados e ele acaba sendo traído pelas Serpentine. Pelo destino ele é levado até a Ilha das Trevas. Lá, ele forja uma aliança com o Overlord, e ganha o controle do Exército de Pedra, e se prepara para a batalha final entre o bem e o mal.Depois de um tempo ele é traído e possuído pelo Overlord, que transforma seu corpo em uma forma de dragão. Após o Overlord ser derrotado por Lloyd, Garmadon é purgado do mal dentro de si, retornando-o ao irmão amoroso, marido e pai que ele era, mas também perde os braços extras. Ele é visto pela última vez abraçando Misako e Lloyd e caminhando para o futuro. Garmadon  é amado por Lloyd e Misako, e também ficou muito feliz  por ver seu irmão Wu, apesar de eles terem sido inimigos, e agora é a sua vez de ser Sensei depois de tomar um voto de paz sobre não usar armas.Ele ensina todos os 5 ninjas (incluindo o seu filho) para tirar os seus poderes para um nível totalmente novo. Quando Lloyd é capturado por Pythor e Wu do Mal, ele ignora seu voto de paz e combate Phythor  na torre de Cyrus Borg. Na 4º Temporada Sensei Garmadon suspeita que o filho e os ninjas estejam em um misterioso encontro com Mestre Chen (seu antigo sensei) e resolve segui-los e ir com eles até a Ilha do Mestre Chen.Nessa temporada é revelado partes do passado de Garmadon com o seu Mestre Chen e com Clouse. Graças a Chen, Sensei Wu e Misako descobrem que Garmadon não havia escrito a carta para Misako,mas sim,Wu. Sensei Wu se irrita e diz que o irmão nunca será Sensei. No fim da 4º Temporada Garmadon abre o portal para o Reino Maldito e liberta os antigos generais Anacondrai em seu lugar.Na 5º Temporada é mostrado que Garmadon ainda está preso no Reino Maldito.

Misako - Mãe de Lloyd  e esposa de Garmadon. Após a constatação de que seu filho é o ninja verde, ela deixou Lloyd no internato do Darkley para Bad Boys para ir em uma viagem, na esperança de descobrir mais sobre a profecia e parar a batalha entre o ninja verde e o Lorde das Trevas, querendo salvar ambos. Mostra-se que Wu, Garmadon e Misako viviam juntos e que ela foi ensinada Spinjitzu, como visto em " O dia que Ninjago Parou ", mas como Garmadon tornou-se o mal, isso levou a uma separação entre Misako e Garmadon. Mesmo que Garmadon admita que ainda ama Misako, ele sabe que as coisas não deram certo para eles, quando seu mal cresceu; ele mesmo admite que lhe permitiria governar com ele ao seu lado. Eventualmente, Garmadon, completamente curado do controle do Overlord e do  veneno do Grande Devorador, se reúne com Misako, e eles, juntamente com Lloyd se juntam para terem uma vida.Na 4º Temporada Misako aparentemente se irrita com Garmadon por ter engando ela.

O Primeiro Mestre Spinjitzu - O primeiro Mestre do Spinjitzu é um homem lendário e elemento essencial da história de fundo da série, embora ele é só vi em pessoa uma vez e nunca fala. Ele é o único responsável pela criação de Spinjitzu, os Serpetine, as quatro armas douradas, o que levou à criação da terra em Ninjago, e a derrota do Overlord. Antes de sua morte, ele confiou a seus dois filhos, Garmadon e Wu, para proteger as armas. Infelizmente, desconhecido para ele, Garmadon havia planejado pegar as armas para  recriar Ninjago à sua própria imagem, depois de ter sido mordido pela cobra Demónio chamado o Grande Devorador, cujo veneno tinha feito  Garmadon virar do mal,transformando-o em  Lorde das Trevas. Lloyd torna-se o Mestre Spinjitzu Definitivo , com a verdadeira forma do Primeiro Mestre do Spinjitzu guiando-o.

Ed e Edna Walker - Pai e mãe de Jay , respectivamente. Ambos são inventores e vivem em um ferro-velho. De primeira, Jay estava resistindo devido a eles repetidamente envergonhá-lo, até que o ataque Fangpyre, forçando Jay para ir em seu auxílio. Ambos falam com sotaque do Meio-Oeste de espessura.

Dareth/Ninja Castanho - Um jovem  que chama a si mesmo de "Grande Sensei", embora ele não é nada disso. Ele é o guardião da "Mojo Dojo", um pequeno edifício de treinamento, e deseja tornar-se "o Ninja Castanho". Por sua própria confissão, ele não tem mais jeito para as artes marciais, onde até mesmo todos os seus troféus são falsos. Mais tarde, ele tenta defender a cidade do exército de pedra, mas ele não é páreo para eles. No final, porém, ele desempenha um papel fundamental na vitória do Ninja, usando o capacete de sombras para assumir o controle do Exército de pedra e usá-los contra o Overlord. Na 3 ª temporada, ele se encarrega de os alunos na academia do Sensei Wu enquanto Nya e os Ninjas partiram para derrotar o Overlord Digital.Na 4º Temporada ele acompanha Nya até a Ilha do Mestre Chen para salvar os ninjas.

Dr. Julien/Tinkerer - Um inventor que criou Zane, e é, para todos os efeitos, o seu pai. Depois que ele limpou a memória de Zane e morreu, ele foi revivido por Samukai através de um elixir especial e forçado a criar suas máquinas avançadas. Se recusando a fazê-las foi preso em uma ilha guardado por um Leviatã , ele só foi libertado quando os Ninjas apareceram. Ele ajudou a reparar o Bounty e fugiu com eles. Ele é visto em " Tick Tock ", como um flashback e em pessoa em" The Last Voyage ". Em sua primeira aparição em "Tick Tock", ele foi creditado como "o pai de Zane"; embora nos créditos para The Last Voyage , que listou o título de O Tinkerer . Julien deu apoio aos ninjas durante as suas batalhas finais com o Overlord e seu exército de pedra, criando novos veículos para eles e até mesmo voando  para salvar Lloyd do Overlord. Na 3 ª temporada, ele aparentemente morreu de novo, Cyrus Borg oferece a Zane suas condolências.

Lou Daí - O pai de Cole é membro do grupo de canto antigo chamado  Ferreiros Reais. Cole fugiu do legado da família da dança. Reunião de Cole com seu pai e resolveu seus  problemas de família, o que desbloqueou o verdadeiro potencial de Cole.

P.I.X.A.L. -É a assistente Pessoal X-terna Inteligente,sua primeira aparição na 3 temporada. Pixal foi criado por Cyrus Borg para servir como sua assistente pessoal. De acordo com sua biografia oficial personagem, ela é o android XVI em sua linha, os modelos anteriores de ter sofrido de defeitos que incluíam problemas com suas fichas de supressão de emoção. Como outras criações de Borg, Pixal caiu sob o encalço do Overlord, copiando o projeto do Zane para produzir Nindroid Exército do Overlord. Mais tarde, ela tentou roubar o Techno-lâminas de volta de Zane, mas foi capturado e libertado do controle do Overlord. Zane ficou atraído por ela, e depois de alguma hesitação, ela começou a retribuir. Ela foi desligada quando os ninjas desligam a usina de Ninjago, deixando-a sem nenhuma fonte de energia. Zane dá a ela a metade de sua fonte de energia, revivendo-a. No entanto Zane só pode fazer Spinjitzu quando Pixal está com ele.Na 4º Temporada Pixal ajuda Zane a recordar suas memórias e o ajuda a sair da cela na Ilha do Mestre Chen,porém Zane descobre que Pixal o remontou e está desmontada,e que aquela seria sua última ajuda.Zane coloca Pixal no seu processador permitindo assim,que Pixal viva,porém somente dentro de Zane.

Skylor - (Dublada por Michelle Zampieri) Sua primeira aparição é na 4º temporada. Kai tem uma queda por ela. Skylor é a mestra elemental do Âmbar, poder que permite a ela copiar o elemento de quem ela toca.É Filha do Mestre Chen e obedece as ordem do pai,porém ela resolve ficar do lado dos ninjas no final.Ela se transforma em anacondrai,quando Chen consegue realizar seu plano de transformar seu exército em anancondrais. No final da 4º Temporada,Skylor resolve assumir os negócios da família, depois que Chen,seu pai, foi preso no Reino Maldito.

Karlof - (Dublado por Vanderlan Mendes) Sua primeira aparição é na 4º Temporada. Karlof é o mestre elemental do Metal. Nos primeiros episódios da temporada,parece ter uma rixa com Kai. É o primeiro da competição a ser eliminado e ter seus poderes tirados.Ele ajuda Cole e Zane na fábrica de macarrão de Chen,à construir um caça jato para fugirem com os demais mestres elementares.

Neuro - (Dublado por Hernes Baroli) Aparece pela primeira vez na 4º Temporada. Neuro é o mestre da mente,ele é capaz de ler os pensamentos e prever ataques do adversário como mostrado no episódio "Versus" onde luta contra Bolobo,mestre da natureza. Ele ajuda os ninjas depois de ver através das lembranças de Lloyd o verdadeiro significado da competição.

Dragões e o  Falcão  
Os quatro Dragões Elementares - Quatro dragões atribuídos por  Sensei Wu para proteger as armas douradas. Eles eram originalmente antagônico ao Ninja, mas quando eles perceberam que os Ninjas não eram inimigos, eles se tornaram seus aliados e, eventualmente, seus corcéis dispostos. Durante a primeira temporada, os quatro dragões começam a muda e deixar sobre a migração e retorno incorporada pela Ultra Dragão.

Chama - Dragão do Fogo de  Kai

Shard - Dragão de Gelo de Zane

Rocky - Dragão de Terra Cole

Wisp -  Dragão do Relâmpago de Jay

Ultra Dragão - A fusão dos quatro dragões elementais (Chama, Wisp, Shard, e Rocky) após a migração, tendo "encontrado seu verdadeiro potencial". Este dragão foi destinado a ser montado pelo Ninja Verde, Lloyd Garmadon, mas ainda assim não deixa de ser fiéis aos seus antigos proprietários.

Falcão - Um pássaro robótico criado pelo Dr. Julien para servir como companheiro e reconhecimento de Zane. O Ninja considera um "bom presságio", como ele os levou ao o Destino e uma floresta isolada, onde Zane desbloqueia o seu verdadeiro potencial. Zane também tem uma habilidade chamada "Visão de Falcão" para ver o campo de batalha através dos olhos do falcão. Ele é aparentemente destruído por um guerreiro de pedra em " The Last Voyage ", mas é encontrado e recuperado no episódio" Ilha das Trevas ". No episódio seguinte, o Dr. Julien restaurou-o à condição de trabalho.

Dragão Dourado - verdadeiro espírito de forma  Primeiro Mestre do Spinjitzu, que ajudou Lloyd durante a batalha final.

Dragão Negro -verdadeira forma do Lorde Supremo. Ele só foi visto em "Rise of the Spinjitzu Master".

Nindroid Mechdragon - a base móvel em forma de dragão do Lorde Supremo Digital.

Dragões Elementais - gerados pelo poder dos mestres elementais e senseis.

Vilões 
Lorde Supremo  - O Lorde Supremo é o verdadeiro antagonista principal da série, o verdadeiro Senhor do Escuro na profecia do Ninja Verde e é o Mestre Dourado. Ele é o criador do Exército de pedra e todo o mal em Ninjago. Ele lutou com o  Primeiro Mestre de Spinjitzu na guerra antiga, antes de ser banido para a metade desagradável de Ninjago, chamada de Ilha das Trevas, preso lá por um longo tempo até que Lorde Garmadon apareceu na costa da ilha e quebrou o selo. Apesar de sua primeira aparição na segunda metade da segunda temporada, ele pode ser implícito que o Lorde Supremo é responsável por criar o Grande Devorador com a sua capacidade mal, e o Grande Devorador tornaria Garmadon ruim, por sua vez, assim o Lorde Supremo pode ser a causa principal para eventos da série. Depois de sua liberação, o Lorde Supremo orienta Garmadon para o Relógio Celestial, destinado a contagem regressiva para a batalha final, e dá-lhe o comando sobre o Exército de Pedra (usando um capacete que inicia o relógio). No penúltimo episódio, o equilíbrio entre o Bem e o Mal foi finalmente mudado, permitindo que o Lorde Supremo tomar presença de Ninjago e trair Garmadon, algo que Garmadon não havia percebido. Foi então que o Lorde Supremo admite Garmadon que ele não era nada mais do que um peão para o seu plano de assumir Ninjago. Sem hesitar, o Lorde Supremo possui Garmadon, transformando-o em uma criatura parecida com um crocodilo,tomando forma ainda de dragão, e vai em direção a Ninjago com o Exército de pedra para começar seu reinado do mal. No episódio final, o Lorde Supremo transforma-se na forma final e verdadeira. Após a batalha final, Lloyd usa sua luz interior para derrotar e dispersar o Lorde Supremo, restaurando os infectados pelo seu mal, incluindo Garmadon. No entanto, Lorde Supremo não foi destruído, sua consciência desencarnada inserindo-se no sistema informático da Nova Cidade de Ninjago . Embora os ninjas soubessem de sua sobrevivência tentam impedi-lo de modo que eles poderia destruí-lo, o hard drive que contém o Lorde Supremo é levado por Pythor que auxilia o mal estar na captura de Lloyd para recuperar o seu corpo físico. Quando ele é apagado, os ninjas pensam que ele é destruído. No entanto, é mostrado que ele fica fora de sua unidade de contenção no final de "The Rise Of The Golden Master" e se torna o Mestre Dourado.Por fim,finalmente é derrotado por Zane no fim da 3º Temporada.

O Grande Devorador - Uma gigante cobra adorado como um deus pelas Serpentine, conhecido por ser muito perigosa e mortal com a capacidade de aumentar seu tamanho por consumir tudo em seu caminho, incluindo a sua própria espécie. O Grande Devorador é a principal causa dos eventos da série, uma vez que foi o responsável por transformar Garmadon no mal através de seu veneno, e era a criatura que Pythor tinha a intenção de libertar para se vingar do povo de Ninjago. Mas o Grande Devorador provou ser além do controle de qualquer um, engolindo Pythor e Sensei Wu vivo, os antigos efeitos colaterais que sofrem de exposição ao ácido do estômago da serpente, e correndo solta em Ninjago com o Ninja capaz de dominá-la. No entanto, no final, o Ninja conseguem atrair o Devorador em uma armadilha durante o cerco de Ninjago City, permitindo Lorde Garmadon para destruir a Grande Devorador com o poder das armas de ouro em vingança pela dor e loucura causou a ele. Apesar de sua morte, o veneno do monstro ainda se infiltra no sistema de esgotos da cidade de Ninjago, acabou despertando o Exército Stone. Pode-se entender que o Devorador pode ter virado mal devido à corrupção do Lorde Supremo, que é conhecido por ser a verdadeira fonte da escuridão.

Mestre Chen - (Dublado por Marcelo Coadaglio) Mestre Chen é o antagonista na 4º temporada de Ninjago. Foi sensei de Garmadon quando ele era jovem. Tem como seu pupilo Clouse,Chen é pai de Skylor. Chen é dono de uma fábrica de macarrão,e se sente fracassado por não possuir nenhum poder elemental. Na 4º temporada,Chen consegue transformar seus seguidores em anacondrai e decide tomar toda Ninjago,porém, é impedido.Quando trazem de volta os antigos generais anacondrai,Chen é levado ao Reino Amaldiçoado e aprisionado.Sua última aparição até então é na 5º temporada onde aparece em preso no Reino Amaldiçoado com Clouse.

Clouse (Dublado por Francisco Brettas) - É um dos antagonistas  na 4º Temporada de Ninjago. Clouse é pupilo de Chen,e o número dois dele.Ele possui uma rixa com Garmadon,que era antigo pupilo de Chen. Clouse usa magia negra,e possuía uma enorme serpente de estimação,a quem ele deu um dos personagens (Mestre do Som) para alimentá-la. Essa serpente de Clouse é morta ainda na 4º temporada. Clouse abre um portal para o Reino Maldito para tentar mandar Garmadon para lá,porém Garmadon joga Clouse no Reino,fechando o portal. Clouse aparece na 5º Temporada brevemente,aprisionado no Reino Maldito junto com Chen. E Aparece de novo na 6º Temporada na forma de fantasma e fora do Reino Maldito para tentar trazer de volta Nadakhan.

Morro - (Dublado por Leo Caldas) Morro é um antagonista na 5º temporada de Ninjago. Ele é o Mestre do Vento e antigo aluno de Sensei Wu. Quando criança,Morro é cuidado por Wu que o ensina  a lutar. O coração de Morro é corrompido quando Sensei Wu  conta que ele poderia ser o ninja verde, ele acredita,porém as armas douradas não o escolhem. Ele então,decide provar que ele é o ninja verde,pondo-se até mesmo em risco. Na 5º temporada, Morro possui o corpo de Lloyd e vai ao encontro de Wu para tomar seu cajado.O cajado do Sensei Wu continha uma mensagem secreta,Morro faz isso para tentar libertar sua mestra,que é mestra do Reino Amaldiçoado.No fim da temporada, Sensei Wu tenta salvar Morro,ele entrega o cristal dos 16 reinos a Wu e é puxado para água,onde some.depois ele volta a partir de uma estatua dele no especial de tv de ninjago dia dos mortos e volta a ser uma estatua depois

Sensei Yang - inventor da técnica de Airjitzu ele é o vilão do especial de ninjago dia dos mortos onde traz de volta alguns antigos vilões que são:Samukai(veja abaixo),General Kozu(veja mais abaixo),General Cryptor(ver na parte de nindroids),mestre Chen e Morro,mas depois Pythor (ver na parte de serpentinos )se junta a eles,Morro vai para o lado dos ninjas

Esqueletos 

Os esqueletos são esqueletos vivos. Eles servem como vilões primários da série. Eles já foram governados por uma criatura chamada Samukai, banido  por Wu e Garmadon. Depois de se tornar o seu líder, Garmadon enviou os esqueletos para Ninjago para encontrar as quatro armas douradas de Spinjitzu, para que eles o fazem. O exército de esqueleto é derrotado pelos Ninjas, embora Samukai tentou usar as armas ao mesmo tempo. O poder das armas destrói, permitindo Garmadon para escapar de sua prisão e de deixar a liderança esqueletos. No entanto, Garmadon reuniu os esqueletos e os leva para resgatar os Ninjas e ajudá-los a roubar as Lâminas Feng dos Serpentinas, como parte da aliança temporária Garmadon feita com os ninjas para parar os Serpentinase seu líder Pythor de libertar o Grande Devorador, a mesma cobra gigante que transformou Garmadon no mal. Os esqueletos estão dispostos a ajudar, juntamente com este, porque, como Kruncha disse, Todo mundo odeia as cobras.

Samukai  - Os quatro braços de esqueleto Fire Geral do submundo. Formalmente uma criatura do mundo vivo banido para o submundo pelos filhos da Primeira Spinjitzu Mestre, ele era o rei do submundo até que ele foi derrotado pelo Senhor Garmadon quando ele foi banido para o submundo, levando-o a demitir-se e permitir que Garmadon para se tornar o novo Rei e controlar as legiões do submundo. Samukai lidera o Exército Skeleton in the Surface Mundial de Ninjago, cumprindo ordens do Garmadon e buscar as armas douradas de Spinjitzu. Logo, Samukai possuía quatro armas e traído Garmadon, apenas para ser vaporizado pelo poder das armas combinadas. Samukai é o primeiro personagem em Ninjago ter quatro braços, bem como o primeiro a realizar todas as quatro armas de ouro, o segundo sendo Senhor Garmadon.

Kruncha e Nuckal  - generais esqueleto da Terra e relâmpago, respectivamente, que servem Samukai. Eles levaram o ataque a Kai e loja de Nya, ajudou (e prejudicada por sua falta de jeito) Samukai e Senhor Garmadon em suas missões para as armas e liderou o exército contra o Ninja. Eles foram dois dos poucos esqueletos presos em Ninjago durante a Crise Serpentine na primeira temporada, ensinando na Escola do Darkly para Bad Boys, embora mais tarde desistir. Eles levam o exército esqueleto para a batalha com Garmadon contra a Serpentine para resgatar o Ninja, e também são vistos comemorando após a destruição da Grande Devorador. Na segunda temporada, eles são vistos participando do torneio de Ninjaboll. Eles arrastam Lloyd no Ultra Dragão para baixo, mas bater o seu próprio veículo no processo.

Wyplash  - Esqueleto Geral de gelo. Ele se presume ser o novo rei do submundo após a morte de Samukai e desaparecimento de Garmadon.

Frakjaw  - Esqueleto de Fogo.

Krazi  - O louco Skeleton of Lightning. Ele é o skuling mais violento.

Chopov  - Esqueleto da Terra. Ele se diz ser o criador dos veículos skulkin, mas Dr. Julien foi o único que foi forçado a construí-los. Dr. Julien recusou assim a skulkin prendeu com uma Leviathon acorrentado.

Bonezai - Esqueleto de gelo.

Serpenteen 
Os Serpentinos (pronuncia-se 'Serpenteen'), servindo como os vilões principais para a primeira e segunda temporadas, são classificadas na Tribo Hypnobrai, a Tribo Fangpyre, a Tribo Constrictai, e a Tribo Venomari. Originalmente, os Serpentinos eram uma raça criada pelo primeiro mestre Spinjitzu e teve uma profecia que disse que a Maldição do Mestre Dourado iria destruir tudo no fim dos dias. Suas tentativas de alertar os humanos resulta-los trancados no subsolo por muitos anos dentro de túmulos, um ato que levou a tribo Anacondrai a quase extinção via canibalismo sendo o último sobrevivente Pythor, alegando que eles deveriam ter sido os governantes da superfície da Terra, em vez de seres humanos. As tribos foram pela primeira vez todos uns contra os outros até que eles se uniram sob Pythor como o Rei Cobra. Cada tribo tem um general e todos em geral tem uma cauda, enquanto os membros inferiores têm pernas. Generais também exercem uma equipe sob a forma de uma serpente e uma pérola brilhando como objeto em uma cor que representa a tribo. O objeto, estampada com o símbolo tribal, possui anti-veneno para os poderes da Serpentine. Se qualquer membro de uma tribo ousa combater a sua geral para se tornar o próximo geral, se o membro for bem sucedido, eles ganham uma cauda eo padrão do general em seu corpo, enquanto o general originais fica pernas e um padrão mais baixo. A partir da segunda temporada seguinte Pythor do suposto e derrota do Devorador, Lord Garmadon agora lidera o Serpentine como seu novo líder, mas depois derrubá-lo em favor do Hypnobrai Geral Skales devido a falhas de Garmadon de destruir o Ninja. De acordo com uma profecia escrita sobre o túmulo do Exército Stone, o Serpentine iria desbloqueá-los, mas depois de fazê-lo e cair sob a derrota, o Serpentine estão presos no túmulo. Embora a Serpentine de alguma forma conseguiu escapar, eles fizeram um juramento de não voltar para a superfície e fazer uma nova vida para si mesmos como eles acreditam que a predição da Golden Master vai se realizar através de Lloyd.

Pythor P. Chumsworth (dublado por Luís Antônio ) - O membro geral e último remanescente da Tribo Anacondrai, uma raça de cor roxa com pescoços alongados, que foram os mais temidos e os mais fortes das tribos Serpentine, devido à sua capacidade de se tornar invisível e engolir pessoas maior do que eles mesmos. Quando sua tribo foi selado, não tinham fonte de alimento e, finalmente, caiu a fome e canibalismo,com Pythor o único sobrevivente. Ao ser libertado, Pythor fingiu ser aliado de Lloyd para roubar o mapa para os túmulos Serpentine para liberar os Constrictai e a tribo Venomari. Logo depois de encontrar a cidade perdida de Ouroborus, através do engano e uma aliança com Skales, Pythor se torna a primeira Serpente Rei de toda as Serpentine. Torna-se claro que em breve Pythor tinha sido levado à loucura por sua prisão e seu ódio dos habitantes da superfície, usando a fidelidade das tribos para desencadear o Grande Devorador para se vingar das pessoas da Cidade de Ninjago para trancar o metro Serpentine. Como a série progrediu, Pythor finalmente conseguiu recolher todos os quatro Lâminas Fang, apesar da opressão dos Ninjas, Senhor Garmadon e o Exército Skeleton, percebendo tarde demais que o Grande Devorador iria consumir tudo em seu caminho, incluindo a si mesmo ao lado de Sensei Wu. Na 3 ª Temporada, Pythor é revelado sobrevivente  do estômago do Grande Devorador saindo de lá com suas escamas branqueadas, como ele se escondeu. Ainda querendo a vingança contra os seres humanos, Pythor auxilia o Lorde Supremo, transformando Sensei Wu em mal e enganando os ninjas para dar-lhe um farol levando-o a Lloyd. No fim da 3º Temporada,Phythor engole a pílula de encolhimento no lugar do Mestre Dourado.Na 4º temporada mostra que Phythor estava na prisão de Ninjago,ainda pequeno.Ele é a chave para os seguidores do Mestre Chen se tornarem anacondrai permanentemente.No fim da 4º temporada, Phythor ajuda os ninjas a salvarem Ninjago,dando-lhes o livro de feitiços para trazerem os antigos generais anacondrai de volta.

Tribo Hypnobrai - A Tribo Hypnobrai é uma tribo de cobra do tipo Serpentinas especializadas em controle da mente . Eles foram trancados em um túmulo congelado em uma tundra. Todos eles têm os olhos vermelhos que eles usam para hipnotizar as vítimas (o que explica que seu nome é um trocadilho com " Hypnotize "). O símbolo da equipe é o Hypnobrai que tem uma forma hipnotizante como um redemoinho. Sua cor é azul e são os Serpentinas de gelo. Entre os seus membros são:

Skales  - O general atual da tribo Hypnobrai, usurpando Slithraa embora seu domínio da 'Fang Quan-do'. Ele serve como um antagonista secundario na primeira temporada como segundo no comando Pythor em troca de falsificar sua derrota pelo general Anacondrai. Após a derrota do Devorador, na segunda temporada, Skales tenta reivindicar a liderança, mesmo quando ele afirmou que avisou que acordar a Grande Devorador não era uma boa ideia. Lorde Garmadon chega a desafiar Skales e ganha os Serpentine e dá a eles um novo lar no Bounty. Eventualmente, alimentaram-se com falhas repetidas de Garmadon, ele e os outros expulsam Garmadon e reivindicam a  liderança. Como a Cobra Rei , sua primeira ordem era cavar sob Cidade de Ninjago e aprisioná-los no subsolo, assim como eles fizeram com os Serpentine. Enquanto isso, Skales descobre o túmulo do Exército de pedra e abre-o, mas o veneno do Devorador escoa os guerreiros de pedra e facilmente domina os Serpentine, deixando-os presos mais uma vez, para grande aflição Skales. No entanto, os Serpentine sobreviveram, remodelando caverna do ex-exército em seu novo lar. No processo, Skales se casou com uma mulher Hypnobrai rosa, e os dois tiveram um filho a quem deram o nome de Skales Jr.

Selma Selma é uma Hypnobrai rosa. Ela é a mãe de Skales Jr. ea esposa de Skales. Ela mora no túmulo do Exército Stone.

Skales Jr. - filho 'Skales por um Hypnobrai fêmea, ele é um Serpentine pernas que usa roupas azuis humanos. Como parte da nova geração de Serpentine, ele parece não ter o malevolência anteriormente exibida por seu pai. Como o outro jovem Serpentine, ele foi criado para temer a vinda do "", um ser com o poder do Primeiro Mestre Spinjitzu que iria subjugar o mundo.

Slithraa - O general anterior do Hypnobrai, ele acidentalmente hipnotizado se depois ele atacou Lloyd quando o menino caiu em sua tumba. Eventualmente, ele é derrotado por Skales e é forçado a entregar a liderança de sua tribo para ele.

Mezmo  - Ele é um soldado da tribo Hypnobrai. Ele é visto principalmente comer ao invés de lutar, como comer algodão doce, enquanto os outros perseguir Mech de Samurai X, que roubou a Hypnobrai Fangblade. Os desenhos sobre ele é como Slithraa de exceto branco. E a sua cabeça é menos ampla. Sua mão e os braços são cinza. Ele também é o juiz do Slither Pit, onde ele tem autoridade absoluta, mesmo sobre seus superiores.

Rattla  - Ele é o batedor da tribo Hypnobrai. Ele está listado erroneamente como "leal Hypnobrai". Ele é visto uma vez, conversando com Skales no episódio segundo 'Home'. Ele tem uma cabeça azul eo topo da cabeça é um branco escuras. Os desenhos são como Mezmo de mas azul. Esses modelos também estão no topo da cabeça. E os projetos são cercados por um sinal hypnobrai cinza em ambos os lados. Seus braços são uma cor branco-escuro e as mãos dele são cinza.

Tribo Fangpyre - A Tribo Fangpyre são uma tribo de pit viper Serpentinas do tipo com vampiros características. Qualquer pessoa ou qualquer coisa que acaba mordido por um Fangpyre transforma em um Serpentine (dependendo do elemento). Quando um veículo ou pessoa é mordida por um Fangpyre, a vítima desenvolve traços de cobra. Estranhamente se um Fangpyre morde um veículo, ele transforma instantaneamente. Mas se eles mordem uma pessoa, leva um longo tempo para eles para transformar (provavelmente porque o sistema imunológico da pessoa luta a transformação). Seu anti-veneno, como acontece com as outras tribos Serpentine, está localizado dentro da equipe de sua tribo. Se um Fangpyre morde outro Fangpyre, o Fangpyre cresce outra cabeça, resultando no capricho um pouco de comédia que cada cabeça fala metades ou terços de uma sentença, se é tempo suficiente. O sinal do pessoal eo Fangpyre são presas com uma língua de cobra saindo. Eles são o Serpentine de Fogo. Entre os seus membros são:

Fangtom  - O general de duas cabeças da tribo Fangpyre e um velho amigo de Skales, sua condição o resultado de acidentalmente morder a si mesmo. Quando o Senhor Garmadon compra lealdade das Serpentinas ", Fangtom perde sua posição com o Fangpyre.

Fangdam  - O guerreiro de duas cabeças da tribo Fangpyre. Ele é exatamente igual ao Fangtom mas ele não tem uma cauda.

Fang Sue - Ele é um soldado para a tribo Fangprye e foi responsável pelo aparecimento de duas cabeças de Fangdam. Ele tem de Fangdam design, mas vermelho em vez de branco. A maioria de seu corpo é branco ao invés de vermelho. Ele usa um colar com cinco presas nele e tem braços vermelhos e as mãos brancas.

Snappa  - Ele é o batedor da tribo Fangpyre. Ele tem uma cabeça vermelha com preto make-up em seu rosto. No topo de sua cabeça é branco. Ele tem os mesmos desenhos como Fang Suei. Ele usa um colar com duas presas nele. Braços e mãos de Snappa são brancos.

Tribo Constrictai - A Tribo Constrictai são uma tribo de Boa constrictor tipo Serpentinas. Eles podem contrair qualquer um e pode enterrar no subsolo em uma velocidade rápida. Eles são também o mais curto eo mais estúpida de todas as tribos Serpentine, mas são segundo mais forte depois do Anacondrai. O sinal do pessoal eo Constrictai é laranja e tem três anéis connectings para o outro representando constrição. O anti-veneno na equipe desperta aqueles nocauteado quando está sendo calçada. Eles foram selados dentro da montanha de um milhão de passos até que seja liberado pelo Pythor. Eles são o Serpentinas da Terra. Entre os seus membros são:

Skalidor- O general da tribo Constrictai, usando sua cauda para se contraem suas vítimas em vez de suas mãos. Ele tem picos de prata na cabeça. Ele tem olhos amarelos. Ele é o mais curto, mas em geral é um bruto estúpido. Quando o Senhor Garmadon compra lealdade das Serpentinas ", Skalidor perde sua posição com o Constrictai. Ele tem um design rock-como laranja em seu corpo e uma pedra de prata amarrado à direita do seu peito. A maioria de seu corpo é preto e tem os braços cinza e mãos negras.

Bytar  - Ele é o forte (segundo a Skalidor) Constrictai guerreiro, visto com outros fazendo trabalhos sujos do Pythor. Tal como cavar, para prejudicar os ninja. Ele tem o mesmo design que Skalidor, mas não tem uma pedra de prata no peito. Ele tem picos de laranja na cabeça e seu olho esquerdo está fechada o tempo todo. Seu olho direito é amarelo. Ele tem braços cinza e mãos negras.

Chokun  - Ele é o soldado da Tribo Constrictai. Ele tem a mesma forma da cabeça como Fang Suei. Sua cabeça a cinza ea parte superior é de prata. A maioria de seu corpo é laranja. Ele tem dois cinzas, pedras quebradas em seu corpo com desenhos de linha-like brancas que cercam as pedras. Ele tem armas e negros cinza mãos.

Snike  - Ele é o batedor da tribo Constrictai. Ele tem uma cabeça cinzenta ea parte superior é laranja com um design cinza. Ele tem dois negros, pedras quebradas com um menor sob ele. Há também um projeto branco linha-como atingindo apenas do outro lado do corpo. Ele tem braços laranja com as mãos negras.

Tribo Venomari - A Tribo Venomari são uma tribo de cuspir cobra do tipo serpentina que têm presas ímpares e múltiplos olhos. Eles são conhecidos por cuspir alucinação induzindo veneno. Eles foram selados em um túmulo dentro pântanos venenosos até Pythor soltou. O símbolo da equipe eo venomari é verde com gotas de veneno saindo. Eles são o Serpentinas de Lightning. Entre os seus membros são:

Acidicus (dublado por Paul Dobson ) - Ele é o general da tribo Venomari, criador do veneno frascos sua tribo carrega no caso de eles secam durante o combate. Ele tem seis pontas brancas na cabeça e mais dois nos lados da boca. Sabe-se que Skalidor e Acidicus assemelham Kruncha e Nuckal. É mostrar quando eles têm uma briga, quando Skalidor "acidentalmente" bateu Acidicus com sua equipe. A maioria de seu corpo é verde. Acidicus tem braços verdes com mãos negras. Ele tem uma grande, verde claro PAC-MAN projeto com pequeno triângulo vermelho de cada lado. Então, tem um preto. Quando o Senhor Garmadon compra lealdade das Serpentinas ", Acidicus perde sua posição com o Venomari.

Lizaru (dublado por Vincent Tong ) - Lizaru é o guerreiro da tribo Venomari. Ele tem o mesmo tipo de cabeça, mas os seis pontos em sua cabeça é verde. A maioria de seu corpo é verde claro. Ele tem duas cicatrizes pretas em seu corpo. Lizaru tem dois da videira-como e duas manchas vermelhas nas laterais do seu corpo. Ele tem braços verdes e mãos negras.

Spitta  - Ele é o soldado da Tribo Venomari. Spitta não tem espinhos na cabeça ou nas laterais da boca também. Ele tem duas cicatrizes pretas em seu corpo e como Lizaru, ele tem dois projetos de vinha-like que possuem sacos vermelhos de veneno. Ele tem braços verdes e mãos negras. As presas de Spitta são tão grandes e produzir tanto veneno que ele vaza, vazamento de veneno não é um traço honroso, mesmo para um Venomari.

Lasha (dublado por Brent Miller ) - Ele é o batedor da tribo Venomari que está faltando um olho provavelmente perdeu em uma luta. Desde Lasha comi muito doce quando ele era pequeno suas presas, muitas vezes ferido e é um pouco baixo no Venomari média.

Piratas (trazidos pelo Lorde Garmadon na segunda temporada) 
Os piratas eram os donos originais da generosidade do Destino. Duzentos anos antes do início das histórias, os piratas estavam navegando pelo meio de uma tempestade, em busca de um lugar misterioso chamado pelo capitão da 'Ilha das Trevas'. que mais tarde Lord Garmadon descobre. Mas os piratas foram encalhar por seu piloto cego, deixando a recompensa destruído e eles próprios mortos. No presente, eles são acidentalmente ressuscitado por Garmadon quando ele usa seu Mega-arma. Com o Lorde das Trevas debilitada, eles facilmente levar o navio a partir da Serpentine e Garmadon, em seguida, avance para ir em um rampage através Ninjago City até o Ninja detê-los e eles são presos.

Capitão Soto (voz de Alan Marriott ) - O líder de um grupo de piratas que eram os donos dos séculos generosidade do Destino atrás, e um dos vilões secundários da segunda temporada. Ele serve como um inimigo para o Ninja, Lorde Garmadon, e as Serpentine. Ele  e sua tripulação pirata foram involuntariamente revivido pelo Lorde Garmadon com o uso do mega arma, mas mais tarde ele derrubou Garmadon (devido ao estado debilitado do Garmadon pela mega arma  e bloqueado ele e seu exército Serpentine na cela, de prosseguir para criar confusão na Cidade de Ninjago em sua nave recém-concebido. Eles mais tarde iriam lutar contra os Ninjas, mas graças a Lloyd e Nya, o capitão Soto e seus piratas são derrotados e enviados para a prisão, permitindo que o Garmadon  e as Serpentine para recuperem seu navio.Na 6º Temporada, Capitão Soto na prisão,decide ajudar os ninjas a derrotarem Nadakhan.

First Mate (dublado por Brent Miller ) - Um membro da tripulação do capitão Soto com chapéu de arroz preto e um tapa-olho.

Sem-Eyed Pete (dublado por Paul Dobson ) - Um membro da tripulação do capitão Soto. Ele parece ser completamente cego, como ele tem dois tapa-olhos, cobrindo suas órbitas e contou com um falante papagaio empoleirado em seu ombro, como o seu próprio sentido da visão. Foi ele quem bateu o navio dos piratas originalmente, matando-os.

Exército da Pedra 
The Stone Guerreiros são exército de antropomórficos, lutadores de pedra animados criados pelo Overlord, destinado a virar a maré da guerra com o Mestre Primeiro Spinjitzu em favor do Overlord. Os guerreiros de pedra são feitas de pedra indestrutível encontrado na Ilha das Trevas; mesmo Lloyd Garmadon, que carrega os poderes dos quatro armas de Ouro, não pode destruí-los, apesar de ele e os outros Ninja eventualmente ganhar poder para superá-los. Mesmo a Serpentine aprender que seus poderes revelar-se inúteis contra os poderosos guerreiros de pedra. Eles foram dormente por um tempo não revelado, mas quando Garmadon retorna a metade escura do Ninjago para o mundo real ea Serpentine descobrir seus cofres antigos sob Ninjago City, o Exército de pedra é despertado e começa um tumulto. Eventualmente, o Overlord lidera o Exército de pedra em Ninjago após trair Garmadon, mas eles caem sob o controle de Dareth e são aparentemente destruída durante a batalha final. Existem quatro tipos de pedra Warriors:

General Kozu (dublado por Paul Dobson ) - O general dos guerreiros de pedra. Ele é mais alto do que a maioria dos outros e tem quatro braços, empunhando quatro espadas borboleta e vestindo um elmo samurai. Ele fala Inglês e na língua antiga, e é o único guerreiro de pedra com essa característica.

Guerreiros de pedra - Como os outros, esses soldados só falam a língua antiga. Eles exercem uma espada borboleta, um capacete de samurai e uma katana cada.

Pedra Soldiers - Eles podem falar somente a língua antiga. Seus rostos estão cobertos de manchas pretas e azuis. eles têm de arroz vermelho chapéus e empunhando uma katana.

Pedra Olheiros - Scouts só falam a língua antiga. Eles têm chapéus de arroz vermelho e bestas empunhando. Eles são os mais curtos Pedra Warriors. Seus rostos ter manchas pretas e amarelas.

Nindroids 
Cyrus Borg / OverBorg (dublado por Silvio Giraldi ) - Criador de Pixal. Um gênio da tecnologia e CEO de Borg Industries, que construiu a sua sede corporativa no site da derrota inicial Lloyd do Lorde Supremo em Nova Ninjago City. Originalmente confinado a uma cadeira de rodas devido a ser paralisado desde o nascimento, mais tarde ele construiu um transporte de seis pernas para si mesmo que ele usa para obter em torno de seu escritório. Infelizmente, Borg logo descobriu que o Lorde Supremo havia renascido como um vírus no sistema informático da sua empresa. Desesperado, ele criou os quatro Techno-lâminas e os escondeu em uma estátua que ele deu aos quatro ninja como um presente, na esperança de que eles seriam capazes de usá-los para reiniciar o sistema e destruir o Lorde Supremo. O Lorde Supremo, furioso com as ações de Borg, equipa ele com implantes cibernéticos para evitar mais "traição" de seu servo sem vontade, e começou a usar o transporte de Borg como o seu corpo temporário.No fim da 3º temporada Borg dá uma pílula do encolhimento para os ninjas,Wu e Garmadon tentam acertar no Mestre Dourado,porém fracassam.Ele aparece novamente na 5º temporada criando veículos para os ninjas. . Borg aparece novamente na 6º temporada,onde aparece sua base protegida por nindroids (agora do bem) que guardam o cristal.

General Cryptor - O líder robótico dos Nindroids.

Nindroid Guerreiro - Normal Nindroids.

Drone Nindroid - Semelhante aos Nindroids só que sem um capuz.

Mindroid - O nindroid miniatura. Geral Cryptor parece ter um local especial para o droid menor no seu coração frio.

piratas do céu (trazidos por clouse na temporada 6) 
Nadakhan - génio da lâmpada enganador chefe dos piratas do céu em seu principal barco /nave Fortaleza do Infortúnio  ,como arma ele usa a espada Djin,tem 4 braços e um gancho em um deles

Flintlock - mercenário ,braço direito de Nadakhan,é um ser humano treinado que nunca erra seus disparos

Dogshank - grande figura forte(literalmente) e feminina ,sua arma é uma corrente com uma âncora na ponta,ela era comum até desejar ser vencedora para Nadakhan, pois nunca conseguia vencer nada,então ela virou um monstro vencedor e depois se uniu á tripulação de Nadakhan

Clancee - timido limpador de convés,não tem arma a não ser vassouras e as naves dos piratas,ele é um serpentino anacondrai verde

Doubloon - monstro pequeno com dois rostos (literalmente) que ele roda a cabeça para trocar,não fala ,sabe Spinjitzu,como arma ele usa 2 espadas caveiras

Piratas comuns - pessoas normais que se juntaram a tripulação

Macaco Wretch - já foi um ser humano arquiteto  ,mas havia um macaco que o imitava e isso causava briga entre os dois ,então para resolver isso Nadakhan fundiu os 2 resultando em um esperto macaco prata com as pernas laranja,um braço laranja e o outro prata ,não sabe falar lingua dos humanos só macaquês

Gêmeos do Tempo (sétima Temporada)

Acronix e Krux

Acronix e Crux são Mestres do Tempo,eles dominam o Elemento do tempo,assim se tornando Os Portadores e Antagonistas das Lâminas do Tempo, Antigos Parceiros de Batalha do Sensei Wu e Do Sensei Garmadon,Krux e Acronix se revoltam e Ficam Imbatíveis ! Segundo eles mesmos.

-"Controle o Tempo,Controle Tudo !!!" (Acronix e Krux)

Lâminas do Tempo

As Lâminas do Tempo são feitas de um metal chamado Crono Aço,esse metal é capaz de absorver qualquer fonte de energia. Até a do Próprio Tempo !no total elas são 4, e todas elas foram forjadas pelos pais de Kai e Nya.

Elenco

Ligações externas 
 

Lego Ninjago
Programas do Cartoon Network
Desenhos animados da década de 2010
Desenhos animados dos Estados Unidos
Programas de televisão que estrearam em 2011